Caroline steht für:

 Caroline (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Caroline-Atoll, ein kiribatisches Atoll, auch Caroline Island genannt
 die englische Bezeichnung der Karolinen (Caroline Islands), einer mikronesischen Inselgruppe
 Caroline-Kriterien, Kriterien für die Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung durch Staaten
 Caroline/McLeod-Affäre, einen Vorfall im 19. Jahrhundert, der beinahe zum Krieg zwischen England und den USA geführt hätte
 Caroline in the City, eine US-amerikanische Sitcom
 Caroline-Urteil, ein Urteil der Prozesse um Prinzessin Caroline von Hannover
 Caroline-von-Monaco-Urteil I, ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes zur Pressefreiheit und Sorgfaltsanforderungen der Presse
 Caroline-von-Monaco-Urteil II, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Berichterstattung über das Privatleben Prominenter
 Grube Caroline, ehemalige Silberbergwerke in Sexau (Schwarzwald) und Clausthal-Zellerfeld, siehe Grube Caroline (Clausthal) und Grube Caroline (Sexau)
 mehrere ehemalige Bergwerke, siehe Zeche Caroline
 Radio Caroline, den ersten privaten Radiosender in Großbritannien
 Caroline (Band), eine Band des Postrock-Genres
 Caroline Bluff, ein Felsenkliff auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Caroline Records, eine US-amerikanische Plattenfirma

Schiffe:
 Caroline (Schiff, 1882)
 Caroline (Schiff, 1885), einer der ersten Schraubendampfer auf dem Bodensee
 Caroline (Schiff, 1891)
 Caroline (Schiff, 1895)
 Caroline (Schiff, 1914)
 Caroline (Schiff, 1956)
 Caroline (Schiff, 1978)
 Caroline (Schiff, 1999)

Orte: in den Vereinigten Staaten:
 Caroline (Louisiana)
 Caroline (New York)
 Caroline (Ohio)
 Caroline (Wisconsin), im Shawano County
 Caroline Center (New York)
 Caroline Depot (New York)
 Caroline Park (Georgia)
 Caroline Pines (Virginia)

in Neuseeland:
 Caroline (Neuseeland)

und in Kanada:
 Caroline (Alberta), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta

im NRHP gelistete Objekte:
 Caroline Church and Cemetery, in Brookhaven, New York, ID-Nr. 91001148

Caroline ist der Familienname folgender Personen:
 Jamie Caroline (* 1999), britischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Caroline County Courthouse
 Carolinenhof, verschiedene Orte
 Carolinensiel, Niedersachsen
 Caroliner
 Karoline
 Carolin
 Carolina
 Mont Caroline